

Щити — село в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Щити — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Щити — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Щити — село в гміні Баборув Ґлубчицького повіту Опольського воєводства